Přibyslav est un toponyme qui peut désigner :

Přibyslav, une ville du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Přibyslav, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové.